Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Фиорентина» 90-м в истории клуба.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Фиорентина» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Италии 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2016/2017

Результаты матчей

Кубок Италии

Лига Европы УЕФА 2016/17

Групповой раунд

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Фиорентина» в сезоне 2016/17 на сайте bdfutbol.com

2016/2017
Фиорентина
Фиорентина